

Alimentazione 
 Mosto – una delle prime fasi nella preparazione di bevande alcoliche, solitamente s'intende il mosto d'uva
 Mosto cotto – prodotto agroalimentare tradizionale italiano

Famiglie e persone 
 Alvise Da Mosto – esploratore, navigatore e mercante di schiavi italiano
 Antonio Mosto – militare italiano
 Da Mosto – famiglia patrizia veneziana

Geografia 
 Torre di Mosto – comune della città metropolitana di Venezia

Altro 
 Alvise Da Mosto – cacciatorpediniere della Regia Marina
 Antonio Mosto – cacciatorpediniere della Regia Marina
 Ca' da Mosto – palazzo storico di Venezia